Kargel ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Kargel (1891–1985), deutscher Journalist, Heimatforscher und Numismatiker
 Inés Kargel (* 1970), österreichische Musikerin und Komponistin, siehe Inès Neuhaus
 Samuel Kargel (* 1996), deutscher American-Football-Spieler
 Uta Kargel (* 1981), deutsche Theater- und Filmschauspielerin

Siehe auch:

 Kargl